Stampfer ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Stampfer-Grassi, ehemalige österreichische Fernsehmoderatorin
 Cölestin Stampfer (1823–1895), österreichischer Historiker und Benediktiner
 Friedrich Stampfer (1874–1957), sozialdemokratischer Journalist und Politiker
 Hans Adam Stampfer (1623–1695), steirischer Gewerke
 Helmut Stampfer (* 1948), Südtiroler Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Judah Stampfer (1923–1996), US-amerikanischer Rabbi, Schriftsteller und Erzieher
 Johanna Maria Stampfer (1638–1700), Verfasserin des Hausbüchls der Stampferin
 Nathaniel Stampfer, US-amerikanischer Rabbi und Linguist
 Ronald Stampfer (* 1976), österreichischer Skirennläufer
 Silvia Stampfer (* 1979), deutsche Triathletin
 Simon Stampfer (1790–1864), österreichischer Mathematiker und Geodät
 Wolfgang Stampfer (* 1972), österreichischer Bobpilot

Stampfer steht für folgende Werkzeuge:

 das Küchenwerkzeug Kartoffelstampfer
 das Küchen- und Apothekerwerkzeug Pistill
 das Straßenbauwerkzeug Handramme und Vibrationsstampfer
 Saugglocke (Sanitärtechnik) (ugs. Gummistampfer, Abflussstampfer, Pümpel)

Stampfer steht außerdem für:

 (3440) Stampfer, einen Asteroiden